Baldor è il nome di due personaggi immaginari:
 Baldor, personaggio del ciclo dell'Eredità;
 Baldor, personaggio di Arda.